RSB steht als Abkürzung für:

 Radio Society of Bermuda, bermudischer Amateurfunkverband
 Railway Shop Battalion, Eisenbahnbetriebs-Bataillon der US-Army
 Rechtsschenkelblock, eine Erregungsleitungsstörung im Herzen
 Rechtsschutzbedürfnis, eine Voraussetzung für eine Klage vor Gericht
 Regionalschnellbahn, eine ehemalige deutsche Zuggattung 
 Regionalstadtbahn Neckar-Alb, ein im Aufbau befindliches Schienennahverkehrssystem
 Regio-S-Bahn Donau-Iller, ein im Aufbau befindliches Schienennahverkehrssystem
 Revolutionär Sozialistischer Bund/Vierte Internationale, eine kommunistische Partei
 Rheinischer Schützenbund
 Rigi-Kaltbad-Scheidegg-Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Rückscheinbrief, eine Briefzustellart in Österreich
 Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
 Russische Staatsbibliothek
 Rappoltsweiler Straßenbahn-Gesellschaft

Abkürzung